Елена Евгениевна Лапшина  — русская поэтесса, член Союза писателей Москвы. Родилась в подмосковном Фрязине в 1970 году. Окончила экономический факультет Московского лесотехнического института. Работала в редакции журнала «Октябрь». Автор пяти поэтических книг. Лауреат и дипломант российских и международных поэтических конкурсов и премий.

Книги 
 «Вымани Ангела» (СПб.: Летний сад, 2005; совместно с Ольгой Ивановой, 100 с., ISBN 5-94381-138-9)
 «В невесомой воде» (СПб.: Летний сад, 2006; 71 с., ISBN 5-98856-020-2)
 «Библиотечка поэзии» № 3 (Союз писателей Москвы, 2009; 32 с., ISBN 978-5-255-01677-21)
 «Всякое дыхание» (Москва: Русский Гулливер, 2010; 60 с., ISBN 978-5-91627-049-5)
 «Сон златоглазки» (Москва: Русский Гулливер, 2018; 172 с., ISBN 978-5-91627-214-7)

Цитаты 

Перед нами разворачивается игра света в гранях единого поэтического кристалла, разные смысловые слои просвечивают сквозь оболочку слов, накладываясь друг на друга.

Это не совсем лирика, хотя внешне по всем приметам она: лирическое здесь инструментально, и эрос — в его привычно-узком смысле женско-мужских отношений — всего лишь один из стимулов, хотя, наверное, из самых сильных. Дело в другом: в разведывании ходов во времени, которые мнились заросшими; в прояснении начала, в расчистке путей к нему. <…> На это указывает, по моему разумению, многообразная и многоуровневая цитатность…

Елена Лапшина удостоена серьёзного дара — утешительности, награждена неким «разрешительным» симпатическим документом, согласно которому счастье жить не является для поэта чем-то зазорным, почти неприличным.

У Елены Лапшиной удивительно точный, наблюдательный глаз. Она видит всё — и всё её радует.

Вот что меня, однако, влечет и покоряет в стихах Елены Лапшиной: она умеет «заглядеться» на красоту мира, уже зная, что та обречена, что зерну — зреть, чтобы умереть. «Сад» и «лёд», лето и зима <…> не вступают в конфликт, не вносят в эту поэзию мотив борьбы и отрицания, а вместе совершают работу жизни…"

Поэзия Лапшиной конкретная, плотная, реалистическая, соотносящаяся возможно с техникой Нонны Слепаковой или Кудимовой, отличается от них мощной энергией неманифистируемой веры. <…> Писать на «христианскую тему» занятие рискованное, потому что для него мало только веры и мастерства, нужна ещё необычность взгляда, какое-то нарушение перспективы и спонтанность изложения. У Лапшиной эта спонтанность присутствует — в широком дыхании, в захваченности природой, в распеве. А что касается нарушения геометрии — вместо него заявлены сила, прямота и та самая чистота, которую в Китае ещё называли «чэнь» — искренностью, наполняющей деревья, реки, горы, и, если повезет, самого поэта. <…> Поэзия Лапшиной — совершается и в этом, и в чисто изобразительном смыслах. Она полна энергии и чувства дистанции, без которой сама энергия делается бесформенной. Я рад был читать стихотворения и дышать их свежей и сильной атмосферой, на вкус — предгрозовой.

Критика 
 Дмитрий Полищук. «Книжная полка Дмитрия Полищука». «Новый мир», № 8, 2005
 Елена Погорелая. «Наедине с пустотой»//«Новый мир», № 11, 2007
 Андрей Коровин. «Елена Лапшина. В невесомой воде»//«Современная поэзия», № 1, 2007
 Кирилл Ковальджи. «О поэтах молодых и немолодых, живущих и погибших»//«Дети Ра», № 2(40), 2008
 Евгений Харитонов. Рецензия на книгу «В невесомой воде» — Елена Лапшина". «Нетелесная любовь»//«Рецензент». Январь 19,2008
 Павел Крючков. «Елена Лапшина. Всякое дыхание»//«Фома», июнь 6(98), 2011
 Елена Луценко. «Сиротство как блаженство»//«Независимая газета», март 17, 2011
 Валерия Пустовая. «Книжная полка ПОПУГАНа»//«Новый мир», № 7, 2011
 Валерия Пустовая. «Сон златоглазки»//«Вопросы литературы», № 4, 2017
 Максим Алпатов. «Каменный сон праведника»//Rara Avis, август 24, 2018
 Василий Геронимус. «В Еве как в яви. О книге Елены Лапшиной»//Textura, август 27, 2018
 Константин Комаров."Заметки, записки, посты"//«Новая юность», № 4, 2018
 Елена Погорелая. «…Но по вере»//«Новый мир», № 9,2018
 Андрей Пермяков. «Тристих»//«Октябрь», № 9,2018
 Екатерина Федорчук. «Как старая Герда…»//«Знамя», № 10,2018
 Ольга Девш. «Не спи, медведица…»//«Лиterraтура» (127)
 Ольга Балла. «Воздух», № 37, 2018
 Марина Кудимова. «Какие книги читают наши мэтры? Часть третья»//«Литературная газета», 09.03.2019
 Елена Погорелая. «Оне» (женская лирика вчера и сегодня)//«Арион», № 1-2, 2019
 Наталия Черных. «Обживая перелетный быт»//НГ Ex libris 28.03.2019
 Евгений Абдуллаев. «Вырваться из потока»//«Дружба народов», № 3, 2019
 Герман Власов. «Пробуждение Елены Лапшиной (о книге Елены Лапшиной)»//«Homo Legens» (1/2019)

Награды и премии 
 Лауреат V Открытого международного литературного Волошинского конкурса (Коктебель, 2007)
 Лауреат премии литературного журнала «Кольцо А» (Москва, 2008)
 Лауреат международного литературного конкурса «Согласование времен» (Германия, 2009)
 Призёр Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (СПб, 2010)
 Лауреат конкурса «Псалмопевец» (СПб, 2010)
 Дипломант премии «Московский счет» (Москва, 2019)
 Дипломант премии «Антоновка. 40+» (Москва, 2019)

Ссылки 
 Елена Лапшина в Журнальном Зале
 Елена Лапшина в соцсетях
 Беседа на радио «Радонеж», программа «Благовещение»: ведущий о. Константин Кравцов и поэт Елена Лапшина, 2006
 Радио «Вера», программа «Рифмы жизни» (П. Крючков), 2011
 Радио «Культура», программа «Движение слов» (С. Круглов), 2014
 Радио «Теос», программа «В новом свете» (А.Тавров), 2017
 ИнтернетТВ «Вечерняя Москва», программа «Вечерние стихи», 01.04.2015
 Вечер в КЦ Фонда «Новый мир» (совместно с Константином Комаровым) (26.10.2016)
 Вечер в КЦ Фонда «Новый мир» (презентация книги «Сон златоглазки») (27.09.2018)
 Проект «Аудиокнига „Голоса поэтов“» при информационной поддержке СП Москвы

Примечания